Vang Meng (1934) kínai író
 Vang Meng (1985) négyszeres olimpiai bajnok kínai rövidpályás gyorskorcsolyázónő
 Vang Meng (1991) kínai műkorcsolyázó